Die 20. Schacholympiade fand vom 18. September bis 13. Oktober 1972 in Skopje (Jugoslawien, heute in Nordmazedonien) statt. Austragungsort waren die Pavillon Halls.

Übersicht 

Es nahmen 63 Mannschaften teil, die in acht Vorgruppen die Teams für die Finalgruppen A bis D ermittelten. 373 Spieler beteiligten sich am Wettbewerb, davon 35 Großmeister und 68 Internationale Meister. Sowohl in den Vorgruppen als auch in den Finalgruppen wurden Rundenturniere ausgetragen. Die ersten zwei Mannschaften je Vorgruppe qualifizierten sich für die Finalgruppe A. Wales, Malaysia, Syrien und der Irak waren zum ersten Mal dabei.

Turnierdirektor war Jordan Ivanovski aus Jugoslawien. Als Hauptschiedsrichter fungierten Max Euwe aus den Niederlanden und Alexander Kotow aus der Sowjetunion. Die Bedenkzeit betrug zweieinhalb Stunden für 40 Züge, danach eine Stunde für jeweils 16 Züge. Die Platzierungen wurden aufgrund Brettpunkten (BP), Mannschaftspunkten (MP), direktem Vergleich und einem speziellen Berger-System ermittelt.

Preis für beste Partie 

Der Preis für die beste Partie ging an Vlastimil Hort (CSR) für seinen Schwarzsieg gegen Werner Hug (SUI).

 1. c4 Sf6 2. Sf3 e6 3. g3 b6 4. Lg2 Lb7 5. 0–0 Le7 6. d4 0–0 7. Sc3 Se4 8. Sxe4 Lxe4 9. Lf4 d6 10. Dd2 Sd7 11. Tfd1 h6 12. Se1 f5 13. Lxe4 fxe4 14. Dc2 Sf6 15. f3 g5 16. Le3 De8 17. Kg2 Dh5 18. h3 Dg6 19. Tac1 Tf7 20. fxe4 g4 21. h4 e5 22. Dd3 Sxe4 23. Sc2 Taf8 24. Lg1 Lxh4 25. gxh4 Tf3 26. Se3 Tg3+ 27. Kh1 Tf2 0:1

Ergebnisse

Vorrunde 
Vorrunde Gruppe 1

Vorrunde Gruppe 2

Vorrunde Gruppe 3

Vorrunde Gruppe 4

Vorrunde Gruppe 5

Vorrunde Gruppe 6

Vorrunde Gruppe 7

Vorrunde Gruppe 8

Endrunde 
Finalrunde A

Finalrunde B

Die Mannschaft von Albanien trat aus politischen Gründen in Runde 8 gegen Israel nicht an und verließ nach drei weiteren Runden das Turnier. Sie wurde aus der Wertung genommen. Die bis dahin erzielten Ergebnisse sind hier angeführt, aber nicht in die Gesamtwertungen eingerechnet.

Finalrunde C

Finalrunde D

Beste prozentuale Einzelergebnisse 
{| class="wikitable"
!Brett, Platz||Name, Vorname||Code||Gruppe||Ergebnis||Prozent
|-
|colspan="6"|Brett 1
|-
|1||Hübner, Robert||GER||A||15 aus 18||83,3
|-
|2||Hort, Vlastimil||CSR||A||14½ aus 18||80,6
|-
|3||Browne, Walter Shawn||AUS||C||17½ aus 22||79,5
|-
|colspan="6"|Brett 2
|-
|1||Korchnoi, Viktor||URS||A||11 aus 15||73,3
|-
|2||Bilek, István||HUN||A||11½ aus 16||71,9
|-
|3||Hartston, William Roland||ENG||B||12 aus 17||70,6
|-
|colspan="6"|Brett 3
|-
|1||Ljubojević, Ljubomir||YUG||A||15½ aus 19||81,6
|-
|2||Smyslov, Vassily||URS||A||11 aus 14||78,6
|-
|3||Cuartas, Carlos Enrique||COL||B||13 aus 18||72,2
|-
|colspan="6"|Brett 4
|-
|1||Tal, Mikhail||URS||A||14 aus 16||87,5
|-
|2||Kaldor, Avraham||ISR||B||12½ aus 16||78,1
|-
|3||Biyiasas, Peter||CAN||B||11½ aus 15||76,7
|-
|colspan="6"|Reserve 1
|-
|1||Karpov, Anatoly||URS||A||13 aus 15||86,7
|-
|2||Balshan, Amikam||ISR||B||13 aus 16||81,3
|-
|3||Sawadkuhi, Massoud Amir||IRI||C||12 aus 15||80,0
|-
|3||Rantanen, Yrjö||FIN||C||12 aus 15||80,0
|-
|colspan="6"|Reserve 2
|-
|1||Haïk, Aldo||FRA||D||11 aus 12||91,7
|-
|2||Shaw, Terrey Ian||AUS||C||11 aus 15||73,3
|-
|3||Dueball, Jürgen||GER||A||9 aus 13||69,2
|}

Team der Sowjetunion (Olympiasieger) 
Ergebnisse aus Vorgruppe 1 und Finalgruppe A

{| class="wikitable"
!Brett||Name, Vorname||Elo||Ergebnis||Prozent||Platz
|-
|1||Petrosian, Tigran||2645||10½ aus 16||65,6||8.
|-
|2||Korchnoi, Viktor||2640||11 aus 15||73,3||1.
|-
|3||Smyslov, Vassily||2620||11 aus 14||78,6||2.
|-
|4||Tal, Mikhail||2625||14 aus 16||87,5||1.
|-
|Res 1||Karpov, Anatoly||2630||13 aus 15||86,7||1.
|-
|Res 2||Savon, Vladimir||2595||4½ aus 8||56,3||
|}

Ergebnisse der westdeutschen Spieler (BRD) 
Ergebnisse aus Vorgruppe 4 und Finalgruppe A

{| class="wikitable"
!Brett||Name, Vorname||Elo||Ergebnis||Prozent||Platz
|-
|1||Hübner, Robert||2590||15 aus 18||83,3||1.
|-
|2||Darga, Klaus||2540||7 aus 13||53,9||22.
|-
|3||Pfleger, Helmut||2545||10 aus 15||66,7||7.
|-
|4||Hecht, Hans-Joachim||2485||8 aus 14||57,1||15.
|-
|Res 1||Kestler, Hans-Günter||||11 aus 15||73,3||8.
|-
|Res 2||Dueball, Jürgen||2425||9 aus 13||69,2||3.
|}

Ergebnisse der ostdeutschen Spieler (DDR) 
Ergebnisse aus Vorgruppe 6 und Finalgruppe A

{| class="wikitable"
!Brett||Name, Vorname||Elo||Ergebnis||Prozent||Platz
|-
|1||Uhlmann, Wolfgang||2530||10 aus 18||55,6||23.
|-
|2||Malich, Burkhard||2490||11½ aus 18||63,9||14.
|-
|3||Knaak, Rainer||2470||6 aus 11||54,5||
|-
|4||Liebert, Heinz||2400||5½ aus 11||50,0||
|-
|Res 1||Schöneberg, Manfred||2470||6½ aus 13||50,0||24.
|-
|Res 2||Vogt, Lothar||2390||11½ aus 17||67,7||4.
|}

Mannschaftsaufstellungen

Weblinks 
 20th Chess Olympiad: Skopje 1972 auf Olimpbase (englisch)

1972
Schachturnier
Schachveranstaltung 1972
Schachwettbewerb in Jugoslawien
Sportveranstaltung in Skopje